«Укусы любви» — комедия режиссёра .

Сюжет 
Фильм рассказывает о вампире, который проспал 100 лет, лёжа в гробу, и снова проснулся. Захари Симмс с любопытством изучает изменения в мире, произошедшие за этот век. В том же доме живёт молодая девушка, наблюдая за которой вампир влюбляется в неё и пытается снова стать нормальным человеком. Но её приятелю не нравится, что какой-то субъект ходит кругами за его подругой...

В ролях 
 Адам Ант — Захари Симмс
 Кимберли Фостер — Кендэлл Гордон
 Роджер Роуз — Дуайт Патнэм
 Мишель Форбс — Нерисса
 Филип Бранс — Винни Хельстинг
 Джуди Тенута — сержант Фарфаллони
 Жаклин Шульц — Паула
 Ронда Дортон — Хэзель
 Джули Стрэйн — бегающая трусцой женщина
 Эва Фабиан — Меган
 Пегги Патрик — офицер полиции
 Ронда Миллер — хореограф

Съёмочная группа 
 Продюсер: Грэм Форд, Сьюзи Мэндел
 Автор сценария: Малкольм Марморштайн
 Режиссёр: Малкольм Марморштайн
 Оператор: Стивен Лайтхилл

Ссылки 
 

 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы о вампирах
Фильмы на английском языке